Ecosistema Urbano es un estudio de arquitectura, con sede en Madrid, fundado en el año 2000 por Belinda Tato y José Luis Vallejo, caracterizado por su compromiso con la arquitectura sostenible, la eficiencia energética y la sociedad (su compromiso social se plasma en numerosos proyectos de participación ciudadana y mejora de calidad de vida en las ciudades). La firma se ha especializado en promover proyectos arquitectónicos y urbanísticos cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida en las ciudades y de la interacción social.

 Un Ecosistema Urbano se ha especializado en proyectos de consultoría urbana, tanto sobre proyectos arquitectónicos como en diseño urbano; evaluación de la calidad del espacio público y realizan proyectos de transformación urbana, lo cual les impulsa a trabajar para instituciones públicas que tienen la responsabilidad del diseño urbano de núcleos de población. Además, en los últimos años, han centrado sus investigaciones en adaptar a su acondicionamiento climático,lo cual les permite trabajar para contextos y climas tan diversos como Baréin o Noruega. Todo ello, unido a una vertiente social, con la que tratan de recoger el sentir de la población que ha de disfrutar y vivir en estos nuevos diseños urbano, a través de una participación de los afectados utilizando herramientas digitales que dan lugar al diseño de redes colaborativas.

La firma ha sido reconocida en su campo, lo cual queda patente en los premios recibidos y menciones en concursos nacionales e internacionales que han ido cosechando a lo largo de los años de trabajo.

La firma cuenta con proyectos en diversos países, como Noruega, Dinamarca, España, Italia, Francia y China; y sus integrantes compaginan el desarrollo de la labor profesional privada, con una labor docente en prestigiosas universidades como Harvard o Yale.

Proyectos destacados

En España 
En España puede destacarse como proyecto:
 Eco-bulevar de Vallecas. Caracterizado por el diseño urbano sostenible de sus árboles de viento. En Vallecas, Madrid, 2007.
 Museo de Meteorología en el Retiro, en Madrid.
 Casa de Acero y Madera en Ranón, Asturias, ambos de 2003.

En Francia 
 Placette Salengro, en Dunkerque, Francia, de 2013

En Dinamarca 
 Gellerup Gror Landscape and Urban Revitalization, en Aarhus, Dinamarca, de 2014.

En Noruega 
 ONETHOUSANDSQUARE, intervención en la Stortorget main square de Hamar, Noruega, ganado el concurso en 2010.
 Bikeline, en Oslo, Noruega, de 2013.

En Bahamas 
 Exuma Garden of Dreams, en Great Exuma Island, Bahamas, de 2014.

Reconocimientos y premios 
La firma ha recibido más de 30 premios en concursos nacionales e internacionales, desde su fundación. Destaca el hecho de haber sido premiada en cuatro convocatorias del Concurso Europeo para Jóvenes Arquitectos EUROPAN (2002, 2004, 2006, 2008).

En 2007 fueron nominados para el premio europeo Mies Van Der Rohe.

Fueron galardonados como oficina emergente con el premio “AR AWARD for emerging architecture” (London),  y, en 2008, con el premio arquia/próxima de la Fundación Caja de Arquitectos.

En el año 2017 la firma fue ganadora del concurso internacional Shore to Core con su proyecto ‘Open Shore’, para remodelar y modernizar de "West Palm Beach" en Miami (Estados Unidos).

Referencias 

Estudios de arquitectura de España